José Osvaldo Passarelli, mais conhecido como Osvaldo Passarelli  (Itobi,  — Cubatão, 21 de dezembro de 2019), foi um advogado e político brasileiro. Foi prefeito da cidade de Cubatão por três mandatos.

Morte 

Morreu em Cubatão na noite de 21 de dezembro de 2019, aos 78 anos de idade, de parada respiratória. Passarelli lutava contra um câncer no pulmão há mais de 18 anos.  

Prefeitos de Cubatão
Advogados do estado de São Paulo
Políticos do estado de São Paulo